Омма́ж:
 Оммаж — средневековая церемония.
 Оммаж — в искусстве, музыке и т. п.: работа-подражание (и жест уважения) другому художнику, музыканту и т. п.